Анима́тор:
Аниматор — артист на различных мероприятиях.
Аниматор — западное название творческого специалиста, занимающегося созданием анимации.

См. также 
 Аниматор.ру